А̃ а̃ (А з тильдою) - кирилична літера, яка наявна лише в хіналузькій мові, де позначає назалізований відкритий задній неокруглений голосний /ɑ̃/.

Джерела 
https://en.wikipedia.org/wiki/A_with_tilde_(Cyrillic)